Bussemaker (restaurant)

 Personen
 Anton Bussemaker (1900-1941), Nederlands marineofficier en grootvader van Jet
 Carel Hendrik Theodoor Bussemaker (1864-1914), Nederlands historicus en hoogleraar
 H.I. Bussemaker, burgemeester van Soerabaja van 1929 tot 1932
 Jan Bussemaker (1794-1855), Nederlands burgemeester
 Jet Bussemaker (1961), Nederlands politica en kleindochter van Anton
 Reinout Bussemaker (1959), Nederlands acteur

 Overig
 Bussemakerhuis, een rijksmonument in Borne